Chinaman Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Chinaman Creek (Cape River), Nebenfluss des Cape River (Burdekin River) in Queensland
 Chinaman Creek (Cloncurry River), Nebenfluss des Cloncurry River in Queensland
 Chinaman Creek (Connors River), Nebenfluss des Connors River in Queensland
 Chinaman Creek (Copperfield River), Nebenfluss des Copperfield River in Queensland